Albares steht für:

 Albares (Guadalajara), Gemeinde in der Provinz Guadalajara. Spanien 

Albares ist der Familienname folgender Personen:
 
 José Manuel Albares (* 1972), spanischer Diplomat, Politiker der Partido Socialista Obrero Español und Außenminister von Spanien